Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 30 июня и 1 июля.

Призёры

Результаты

Квалификация

Финал 
Финал состоялся 1 июля июня 2012 года в 16:15 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012